Název Ahornberg může mít více významů:

 sídla
 Javorník (Vacov), šumavská obec západně od Vacova
 Ahornberg (Konradsreuth), obec v okrese Hof v Bavorsku
 Ahornberg (Immenreuth), část obce Immenreuth v Bavorsku
 Ahornberg (Bärnau), osada a hora (792 m) severně od města Bärnau v Bavorsku
 Ahornberg (Schönwald), zaniklá ves, část obce Schönwald v Bavorsku

 hory
 Javorník (Šumava) 1066 m, šumavská hora západně od Vacova
 Javorná (Šumava) 1090 m, šumavská hora severovýchodně od Železené Rudy
 Borek (Český les) 744 m (též Ohren Berg), vrchol v Přimdském lese, východně od obce Lesná v okrese Tachov
 Klokotská hora (též Pimpernusberg), vrchol a poutní místo v Táboře
 Velké Javoří (Großer Ahornberg) 679 m, vrchol u Špičáku u Třeště
 U Serpentinky 630 m, vrchol u Štoků u Jihlavy
 Javorník (Nejdek) 900 m, hora západně od Nejdku
 Javorový 1032 m, beskydská hora jihozápadně od Třince
 Ahornberg (Seiffen) 822 m, hora u obce Seiffen v německém příhraničí, severovýchodně od Hory Svaté Kateřiny
 Ahornberg (Kulmain) 602 m, kopec u obce Kulmain v Bavorsku
 Ahornberg (Kleinbeuren) 523 m, kopec u obce Kleinbeuren v Bavorsku
 Ahornberg (Coburg) 362 m, kopec u města Coburg v Bavorsku
 Ahornsberg (Brattendorf) 532 m, kopec u obce Brattendorf v Durynsku
 Ahornberg (Schwarzau im Gebirge) 1467 m (též Obersberg), hora u obce Schwarzau im Gebirge v Rakousku
 Ahornberg (Annaberg) 1353 m, hora u obce Annaberg v Rakousku
 Ahornberg (Altaussee) 1170 m (též Ahornsberg), vrchol na úpatí hory Sandling u Altaussee v Salcbursku
 Ahornberg (Altmelon) 907 m, hora u obce Altmelon v Rakousku

 jiné
 Javoří potok (přítok Roklanského potoka) (Ahornbach), šumavská řeka
 Javory (Pohorská Ves) (Ahornhütte), zaniklá osada v Novohradských horách
 Javoří Pila (Ahornsäge), šumavská samota u obce Modrava
 Javořina (Ahornswald), zaniklá ves v Krušných horách
 Kladné (Ahorn), část obce Kájov v okrese Český Krumlov

 podobné
 Javor
 Javornice
 Javorník
 Javorníky
 Javořice
 Javoří
 Javoříčko